Pueblo Nuevo (Guatemala), município do departamento de Suchitepéquez
 Pueblo Nuevo (distrito de Huánuco), distrito peruano de Huánuco
 Pueblo Nuevo (distrito de Chepén), distrito peruano de La Libertad
 Pueblo Nuevo (distrito de Chincha), distrito peruano de Ica
 Pueblo Nuevo (Venezuela), cidade do estado de Falcón
 Pueblo Nuevo (Córdoba), município colombiano
 Pueblo Nuevo (distrito de Ica), distrito peruano de Ica
 Pueblo Nuevo (bairro de Madrid)
 Pueblo Nuevo (Guanajuato), município mexicano
 Pueblo Nuevo (distrito), distrito peruano de Lambayeque
 Estação Pueblo Nuevo, estação do Metro de Madrid
 Pueblo Nuevo (Durango), município mexicano
 Pueblo Nuevo Viñas, município guatemalteco do departamento de Santa Rosa
 Pueblo Nuevo Solistahuacán, município mexicano de Chiapas
 Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, estádio venezuelano

Ver também
 Pueblo Viejo (desambiguação)
 

Desambiguações de topônimos